Dit is een lijst van steden en dorpen in Guinee.

Steden 

 Beyla 
 Boffa 
 Boke 
 Conakry (Hoofdstad)
 Coyah 
 Dabola 
 Dalaba 
 Dinguiraye 
 Dubreka 
 Faranah 
 Forecariah 
 Fria 
 Gaoual 
 Guéckédou 
 Kankan 
 Kérouané 
 Kindia 
 Kissidougou 
 Koubia 
 Koundara 
 Kouroussa 
 Labé 
 Lélouma 
 Lola 
 Macenta 
 Mandiana 
 Mali 
 Mamou 
 Nzérékoré 
 Pita 
 Siguiri 
 Télimélé 
 Timbo 
 Tougué 
 Yomou

Top 10 meest bevolkte steden 

Guinee
 
Steden